Рамадан:
 Рамада́н () — девятый месяц мусульманского (лунного) календаря.
 Рамадан — месяц поста у мусульман.
 Рамадан — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означающее «палящий зной».
 Рамадан — казахский род Младшего жуза.
Рамадан (до 2019 г. — Кирово) — село в Аккольском районе Акмолинской области.

См. также 
 
 Ромадан
 Ромазан
 Ромодан

Рамадан